Ogliastresi – abitanti di Ogliastro Cilento
Ogliastresi – abitanti di Ogliastro Marina